Бауэргейм () — название населенных пунктов на Украине:

 Бауэргейм — до 1946 года название села Прогресс в Кременском районе Луганской области.
 Бауэргейм — до 1946 года название села Переможное в Новоайдарском районе Луганской области.